Arrah, ciutat de Bihar, Índia, capital del districte de Bhojpur
 Subdivisió d'Arrah, subdivisió del districte de Shahabad a Bengala, durant el període britànic. Tenia 700.273 habitants (1881) i una superfície de 2370 km²
 Canal d'Arrah, canal de Bihar